Mirabel kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

  Mirabel-et-Blacons – en kommun i departementet Drôme, 
 Mirabel-aux-Baronnies – en kommun i departementet Drôme, 
 Mirabel, Tarn-et-Garonne, 
 Mirabel, Ardèche, Département de l'Ardèche, 
 Saint-Jean-Mirabel – en kommun i departementet Lot,

Kanada 

 Mirabel, Québec, ort, Laurentides,

Spanien 

 Mirabel (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Mirabel (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar